М10 (автодорога) может относиться к:
 М10 — российская автомобильная дорога федерального значения, состоящая из автомагистралей «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) и «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией).
 См. также Ленинградское шоссе.
 М10 — белорусская автомобильная дорога, по маршруту Кобрин — Гомель — граница с Россией.
 М10 — украинская автомобильная дорога, по маршруту Львов — граница с Польшей).